Cidades da Antiguidade
 Perinto — ou Heracleia da Trácia; cidade da Antiguidade que depois se chamou Heracleia, nome com que aparece como tendo sido cercada por Filipe, o Grande, em 
 Heracleia Pôntica — cidade da Bitínia, fundada por Mégara, por volta de 
 Heracleia da Traquínia — colônia de Esparta, fundada em  onde antes havia a cidade de Traquínia
 Heracleia (Lucânia) — localizada na Magna Grécia, fundada (segundo Diodoro Sículo) em 
 Heracleia Cibistra — antiga cidade próxima de Eregli, na entrada das Portas da Cilícia

Ver também
 Eraclea — comuna italiana da província de Veneza

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos